Casey Mittelstadt (1998-), un joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Maximilian Mittelstädt (1997-), un footballeur allemand.

 Mittelstadt, une section de la commune française de Rosheim.